Магнарий (; умер около 800) — франкский граф Нарбона (791 — около 800).

Биография 
Происхождение Магнария точно неизвестно. Он получил Нарбонское графство после Милона, вероятно, скончавшегося в 791 году.

Единственный современный Магнарию документ — хартия короля франков Карла Великого от 5 декабря 791 года. В ней он назван графом Нарбона (). Его властные полномочия распространялись не только на этот город, но и на селение Кон-Минервуа. Магнарий известен как покровитель находившегося здесь .

В 793 году большое войско мавров под командованием  вторглось во франкскую Септиманию. Мусульмане  Нарбон, но так и не смогли взять город. Безуспешными были и их попытки  Жироной и Каркасоном. Однако затем в сражении при Орбьё войско Кордовского эмирата разбило возглавлявшуюся графом Тулузы Гильомом Желонским армию франков. Тем не менее, сами мавры понесли такие большие потери, что были вынуждены прекратить поход и, ограничившись захватом богатой добычи, возвратиться в Аль-Андалус.

Преемником Магнария был граф Стурмион, ставший правителем Нарбона приблизительно в 800 году.

Примечания

Литература 
 
 

Родившиеся в VIII веке
Графы Нарбона
Правители Европы VIII века
Франкская знать
Персоналии:Период Каролингов
Персоналии Франкского государства VIII века